Hochkirchen ist der Name von

 Hochkirchen, Ortsteil der Gemeinde Nörvenich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kölner Stadtteil siehe Rondorf
 Kostelec (Fulnek), Ort in Tschechien

 Anton Hochkirchen, Augustiner-Eremit der Kölner Provinz
 Johann von Hochkirchen (1482–1554), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Augustin Reichmann von Hochkirchen (1755–1828), Österreichischer Geheimer Rat 
Siehe auch:
 Hochkirch
 Hochkirche
 Hohenkirchen